Париска опера се може односити на: 

 Опера Гарније, стара зграда опере у Паризу;
 Опера Бастиља, нова зграда опере у Паризу;
 Историја опере у Паризу.